Saint-Martin-du-Bois, commune française de la Gironde.
 Saint-Martin-du-Bois, commune française de Maine-et-Loire.

Voir aussi 

Saint-Martin-aux-Bois, commune française de l'Oise.
Saint-Martin-des-Bois, commune française de Loir-et-Cher.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France